Cardo heredero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus.
 el nombre común de la planta Cirsium arvense.
 el nombre común de la planta '''''Helichrysum stoechas